Anginon tenuior är en flockblommig växtart som beskrevs av I.Allison och B.-e.van Wyk. Anginon tenuior ingår i släktet Anginon och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuior